Национальный флаг Тибета несёт изображение горы с двумя снежными Тиграми, шестью красными и шестью тёмно-голубыми лучами, расходящимися от солнца. В самом Тибете этот флаг запрещён китайскими властями как символ сепаратизма.

Данная версия флага была принята в 1925 году Далай-ламой XIII, объединившим в нём военные флаги различных провинций. Флаг служил символом независимого Тибета вплоть до 1950 года.

Он остаётся символом правительства Тибета в изгнании (находящегося в Дхарамсале, Индия).

Объяснение символики флага 
На официальном сайте правительства Тибета в изгнании даётся следующая трактовка цветов и фигур флага:
 Величественная и прекрасная снежная гора в центре символизирует великий Тибет — страну, окружённую снежными горами.
 Шесть красных лучей света в небе символизируют шесть изначальных тибетских народностей — племён се, му, донг, тонг, дру и ра.
 Чередование красных лучей народностей и темно-голубого неба символизирует совершенства добродетельного поведения для охраны и защиты духовной и светской власти двумя божествами-охранителями, (красным и чёрно-синим), издревле покровительствовавшими Тибету.
 Лучи света, исходящие от солнца, поднимающегося над вершиной снежной горы, символизируют, что весь народ Тибета наслаждается в равной степени светом свободы, духовного и мирского счастья и процветания.
 Грозные позы пары бесстрашных снежных львов, лица которых отмечены пятью особыми чертами, символизируют полную победу деяний правительства, объединяющего духовные и мирские силы.
 Трёхцветная драгоценность, прекрасная и блистающая светом, символизирует Прибежище всего тибетского народа — Будду, Учение и Общину.
 Поддерживаемая снежными львами двухцветная драгоценность вихрей благодати символизирует соблюдение нравственных принципов в соответствии с возвышенными традициями, представленными в первую очередь десятью добродетелями и шестнадцатью людскими моральными правилами.
 Жёлтый бордюр флага символизирует процветание и рост во всех временах и направлениях учения Будды, подобного чистому золоту.

См. также 
 История Тибета
 Аоки Бункё

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20080509122214/http://www.tibet.com/flag.html 

Тибет
История Тибета
Тибетское правительство в изгнании
Флаги Китая